Respublikæ Hussar Irystony Paddzahadon Gimn (Ossetisch: Республикӕ Хуссар Ирыстоны Паддзахадон гимн), ook wel bekend als Geliefde Osset! (Ossetisch: Уарзон Ирыстон!), is het volkslied van Zuid-Ossetië. Het volkslied werd ingevoerd op 5 mei 1995. De tekst werd geschreven door Totraz Kokaev en de muziek werd gecomponeerd door Felix Alborov.

Tekst 

Volkslied uit Europa
Zuid-Ossetië